Denise Pinaud é uma cantora brasileira, que iniciou sua carreira como solista em 1999, e foi considerada pela crítica local de Nova Friburgo, como "Cantora Revelação" do mesmo ano.

Denise nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Naturais de Niterói